Free Wired — третий студийный альбом азиатско-американской группы Far East Movement, выпущенный 12 октября 2010 года Cherrytree Records, и ставший для них дебютным на мейджор-лейбле.

Пластинка дебютировала на 24 месте в Billboard 200, с продажами в 17,000 копий.

Синглы 
13 апреля 2010 года состоялся релиз первого сингла — «Like a G6». Он достиг первого места в Billboard Hot 100, и разошёлся тиражом в 2 миллиона экземпляров, получив платиновый статус.

Вторым официальным синглом стала песня «Rocketeer», в которой принял участие Райан Теддер из группы OneRepublic. Премьера музыкального видео на Vevo и YouTube произошла 29 октября 2010 года. «Rocketeer» смогла достичь седьмого места в Billboard Hot 100.

DJ Roger Sanchez выпустил совместный трек «2gether» с Far East Movement в качестве официального сингла. Премьера видео состоялась эксклюзивно на MTV.com 16 ноября 2010 года, и в тот же день сингл оказался на iTunes Store on the same day.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы Far East Movement
Альбомы производства The Smeezingtons
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы Cherrytree Records